

Biografia 
Discendende di Billung I. Figlio di Mstivoj I. Non si sa nulla di sua madre. Secondo alcuni ricercatori, suo padre aveva due mogli e Vislav III, probabilmente, era figlio della seconda. Vislav III è nato fra l'856 e l'863. e viveva sull'isola Rügen.

Nell'888, alla morte del fratello, Aribert III, ereditò il titolo del re degli Obodriti. Ha continuato la politica dei suoi predecessori per liberarsi dalla dipendenza da parte del regno dei Franchi orientali.

Il rafforzamento di Vislav III fu facilitato dall'indebolimento dei regni franchi, che combatterono tra loro, ei loro re della dinastia carolingia cercarono costantemente di ripristinare l'unità dell'impero franco, che portò a guerre continue. Allo stesso tempo, dal 906, le terre del regno dei Franchi orientali iniziarono ad essere attaccate dagli ungheresi.

A poco a poco Vislav III passò all'offensiva: effettuò numerose campagne. Nel 916, il marco danese (l'odierna Holstein) fu saccheggiato. Le campagne di successo di Vislav III durarono fino al 919, quando Enrico I della dinastia sassone salì al trono e divenne il fondatore del Regno di Germania. Sotto questo re, gli ungheresi furono sconfitti.

Successivamente, Vislav III dovette affrontare gli attacchi delle truppe tedesche. Per resistere, fece alleanza con altri principi della dinasti dei re Obodriti. Tuttavia, nel 928 le truppe di Enrico I attaccarono gli Obodriti a est dell'Elba. Vislav III fu sconfitto. Le terre degli Obodriti furono saccheggiate, molti degli Obodriti furono catturati e venduti come schiavi negli stati arabi. Tuttavia, Vislav III continuò la lotta fino al 929, quando fu finalmente sconfitto. Nel 930 Vislav III riconobbe la supremazia della Germania.

Nel 934 prese parte alla campagna di Enrico I contro i danesi. Vislav III morì durante questa campagna. Il potere passo a suo figlio, Bilung IV.

Note 

Morti nel 934
Sovrani obodriti